Az 1980-as brit Formula–1-es bajnokság volt a sorozat harmadik szezonja. A szezon április 4-én kezdődött és október 5-én ért véget, ezalatt 12 versenyt rendeztek. A győztes a spanyol Emilio de Villota lett.

Versenyek

Végeredmény 

Britformula1esbajnoksag
Brit Formula–1-es versenyek